

Miejscowości w USA 
 Hector – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Hector – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Hector – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler

Mitologia 
 Hector (Hektor) – w mitologii greckiej król wyspy Chios
 Hector (Hektor) – w mitologii greckiej królewicz trojański, syn Priama; bohater Iliady Homera

Zobacz też

Gminy w USA 
 gmina Hector  (ang. Hector Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 gmina Hector  (ang. Hector Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 gmina Hector  (ang. Hector Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Schuyler
 gmina Hector  (ang. Hector Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Potter

Inne 
 Hector Berlioz – francuski kompozytor
 HMS „Hector” – nazwa okrętów Royal Navy
 Heikki Veikko Harma (* 1947), fiński wokalista i gitarzysta rockowy, występujący pod pseudonimem Hector
 Hektor – strona ujednoznaczniająca